Le tournoi de tennis de Houston est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974 se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janet Newberry et Wendy Overton.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 1974 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1974
Houston
Tennis aux États-Unis en 1974
Tennis en septembre 1974
Sport en octobre 1974